Прва Пецијина буна, буна у Босанској крајини 1858. године
 Друга Пецијина буна, буна у Босанској крајини 1875. године